«Темп-СУМЗ-УГМК» — российский мужской баскетбольный клуб из Ревды. Выступает в Суперлиге-1 дивизион и Кубке России.

История 
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» основан в 1999 году на базе заводской команды ОАО «СУМЗ» («Среднеуральский медеплавильный завод») и cпорткомплекса «Темп», являющегося главным социально-значимым спортивной объектом для заводчан.

В сезоне 1999/2000 команда играла в 1 лиге Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, заняв 2 место, завоевала право выступать в высшей лиге.

В сезоне 2000/2001 команда заняла 14 место из 16 клубов. А уже на следующий сезон 2001/2002, заняв 2 место, завоевала право участвовать в переходных играх в суперлиге дивизиона «Б».

В сезоне 2015/2016 команда переименована в «Темп-СУМЗ-УГМК». Так клуб обозначил одного из своих спонсоров — Уральскую горно-металлургическую компанию. В Кубке России команда вышла в «Финал четырёх», где в полуфинале уступила хозяевам турнира — пермскому клубу «Парма» (63:80). За бронзовые медали турнира ревдинцы боролись с «Самарой», и, обыграв эту команду со счетом 69:47, впервые в истории завоевали медали Кубка России.

Ревдинцы не остановились на достигнутом и завоевали в этом сезоне еще один комплект медалей, став серебряными призёрами Суперлиги-1 дивизион.

В сезоне 2016/2017 «Темп-СУМЗ-УГМК» вновь вышел в «Финал четырёх» Кубка России, обыграв клубы «Химки-Подмосковье» и «Самара». Борьба за Кубок проходила в феврале в Екатеринбурге. Завоевать медали состязаний ревдинцам в этот раз не удалось. Проиграв в полуфинале «Сахалину» (75:87), ревдинские баскетболисты вступили в борьбу за «бронзу» с пермским клубом «Парма». Сдерживая натиск пермяков в первой половине игры, во второй хозяева турнира позволили соперникам вырваться вперёд, и подняться на третью ступень пьедестала почета. Матч завершился со счетом 66:55.

Достижения 
Суперлига-1 дивизион
  Серебряный призёр: 2015/2016
  Бронзовый призёр (4): 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022Кубок России
  Обладатель: 2020/2021
  Серебряный призёр (2): 2019/2020, 2021/2022
  Бронзовый призёр: 2015/2016

Капитаны команды 
 2015—2016 —  Олег Бартунов
 2016—2017 —  Антон Глазунов
 2017—2018 —  Александр Варнаков

Результаты команды в Суперлиге 

 2002/03 гг — 9 место
 2003/04 гг. — 10 место
 2004/05 гг. — 9 место
 2005/06 гг. — 11 место
 2006/07 гг. — 8 место
 2007/08 гг. — 7 место
 2008/09 гг. — 4 место
 2009/10 гг. — 6 место
 2010/11 гг. — 4 место
 2011/12 гг. — 6 место
 2012/13 гг. — 9 место
 2013/14 гг. — 11 место
 2014/15 гг. — 6 место
 2015/16 гг. — 2 место
 2016/17 гг. — 7 место
 2017/18 гг. — 3 место
 2018/19 гг. — 3 место
 2019/20 гг. — 5 место
 2020/21 гг. — 3 место
 2021/22 гг. — 3 место

Текущий состав

Примечания 

Баскетбольные клубы России
Спортивные клубы Свердловской области
Спорт в Ревде
БК «Темп-СУМЗ»